In 1956 werd het tweede Pan-Amerikaans kampioenschap voetbal georganiseerd in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad door de  Panamerican Football Confederation. Brazilië volgde zichzelf op als eindwinnaar.

Uitslagen

Stand

Externe link
 RSSSF

1956
Voetbal in Mexico
Voetbal in 1956
Sportevenement in Mexico-Stad